Herpelidae — семейство земноводных из отряда безногих (Gymnophiona). В него включают два рода и девять видов.

Описание 
Как и другие червеподобные амфибии, представители семейства Herpelidae не имеют конечностей и обладают коротким, рудиментарным хвостом. Длина тела этих животных может колебаться от 20 до 60 сантиметров. От других земноводных они анатомически отличаются разделёнными (перфорированными) ушными косточками (stapes), и отсутствием отдельной предлобовой кости (septomaxillare), находящейся у других амфибий и рептилий на кончике верхней челюсти.

Амфибии Herpelidae ведут ночной образ жизни, обитая на поверхности почвы и в гумусе из опавших листьев джунглевых лесов тропической Африки, в которых роют ходы. Питаются насекомыми. Herpelidae относятся к яйцекладущим амфибиям.

Систематика 
Семейство Herpelidae было выделено в 1984 году бельгийским герпетологом , в 2011 году оно было ограничено лишь двумя родами, обитающими в тропических Западной и в Восточной Африке.

В него включают:
 Род , 2 вида
 Род , 7 видов

Примечания

Литература 
 Wilkinson M., San Mauro D., Sherratt E., Gower D. J. 2011. A nine-family classification of caecilians (Amphibia: Gymnophiona). Zootaxa. .

Ссылки 
 Виды, входящие в семейство Herpelidae на Amphibiaweb .

 
Семейства земноводных